Thomas Sutcliffe ist der Name folgender Personen:

* Thomas Sutcliffe (Maler) (1828–1871), englischer Maler
 Thomas Sutcliffe Mort (1816–1878), australischer Industrieller